Gries (een oud Duits woord voor zand, grind) kan verwijzen naar:

Duitsland:
Gries (Rijnland-Palts), een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts

Frankrijk:
Gries (Bas-Rhin), een gemeente in het departement Bas-Rhin

Italië:
Gries-Quirein, een stadsdeel van de stad Bozen in de provincie Bozen-Zuid-Tirol
meerdere velden en dorpsdelen in de Zuid-Tiroler gemeenten Klausen (Italiaans: Chiusa), Lana en Neumarkt (Italiaans: Egna)

Oostenrijk:
Gries im Pinzgau, een gemeente in de deelstaat Salzburg
Gries im Sellrain, een gemeente in het Sellraintal in de deelstaat Tirol
Gries am Brenner, een gemeente in het Wipptal in de deelstaat Tirol 
Gries im Sulztal, een dorp in het Sulztal in de gemeente Längenfeld in het district Imst van de deelstaat Tirol
een stadsdistrict van stad Graz in de deelstaat Stiermarken

Overige:
griesmeel, grof gemalen meel